Суперкубок Франции по футболу 2011 года () — 16-й розыгрыш Суперкубка Франции, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпион Лиги 1 и обладатель Кубка Франции предыдущего сезона. Матч состоялся 27 июля 2011 года на стадионе «Ибн Баттута» в Танжере, Марокко. В третий раз подряд Суперкубок разыгрывался за пределами Франции.

В матчах за Суперкубок Франции обычно встречаются победитель чемпионата Франции и обладатель кубка Франции. Но в сезоне 2010/2011 чемпионат и кубок выиграл один клуб — «Лилль», поэтому в матче за суперкубок «доги» встретились с занявшим второе место в чемпионате «Марселем». Матч обслуживал судья из Марокко — Бучаб Эль Ахрак.

Обладателем суперкубка Франции стал «Марсель», выигравший у «Лилля» со счётом 5:4. Матч транслировался в 77 странах мира, что является рекордом для матчей данного турнира.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат Франции по футболу 2010/2011
 Кубок Франции по футболу 2010/2011

2011
Франция
Суперкубок Франции 2011
Суперкубок Франции 2011
Июль 2011 года
События 27 июля
Футбольные соревнования в Марокко
Спорт в Марокко в 2011 году
Спортивные соревнования в Танжере
Спорт во Франции в 2011 году